Poppitz bezeichnet

 mehrere Ortschaften im deutschen Bundesland Sachsen
Poppitz (Lübschütz), Ortsteil von Lübschütz (Gemeinde Machern), Landkreis Leipzig
Poppitz (Mügeln), Ortsteil von Mügeln, Landkreis Nordsachsen
Poppitz (Rochlitz), Ortslage von Rochlitz, Landkreis Mittelsachsen
Poppitz (Riesa), Ortsteil von Riesa, Landkreis Meißen
Poppitz (Dresden), Wüstung in Dresden
 einen Ort in Sachsen-Anhalt
Porbitz-Poppitz, Ortsteil von Bad Dürrenberg, Saalekreis
 mehrere Ortschaften in Tschechien
Popice, Gemeinde im Okres Břeclav
Popice, Ortsteil von Jihlava, Okres Jihlava
Popice (Znojmo), Ortsteil von Znojmo, Okres Znojmo

 eine österreichische Filmkomödie, siehe Poppitz

Poppitz ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Poppitz (1911–1943), deutscher Staatsrechtler
 Klaus Poppitz, deutscher Bühnenbildner

Siehe auch:
 Popitz